Estadio Nacional de Costa Rica – stadio situato a San José, costruito nel 1924
Estadio Nacional de Costa Rica – stadio situato a San José, costruito nel 2011